Dalfsen (dorp), een dorp in de Nederlandse provincie Overijssel
 Dalfsen (gemeente), de gemeente waarvan Dalfsen de hoofdplaats is
Station Dalfsen, station van Dalfsen